И́халайнен () — финская фамилия. Известные носители:

  (1913—1995) — финский универсальный игрок в мяч.
 Ихалайнен, Лаури (род. 1947) — финский политик, министр труда Финляндии.
 Ихалайнен, Пётр Иванович (1913—1976) — советский деятель образования, учёный-историк.
  — финский литератор.